

Patronyme 

 Joseph Lanjuinais (1730-1808), écrivain français ; 
 Jean-Denis Lanjuinais (1753-1827), juriste et homme politique français ;
 Joseph-Elisabeth Lanjuinais (1755-1827), évêque français ;
 Paul Eugène Lanjuinais (1799-1872), homme politique français ;
 Victor Lanjuinais (1802-1869), homme politique français ;
 Paul-Henri de Lanjuinais (1834-1916), homme politique français.

Voir aussi 
 Famille Lanjuinais